Красатинка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Татарского сельского поселения. Население — 6 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 19 км к юго-западу от Монастырщины, в 33 км южнее автодороги  (Смоленск - Красный - Гусино), на берегу реки Дунайка. В 50 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района